Блізніченко Андрій Валерійович (* 1994) — український футболіст, півзахисник клубу «Верес». Грав за молодіжну збірну України.
 Блізніченко Віктор Валерійович (* 2002) — український футболіст, що виступає на позиції опорного півзахисника клубу «Інгулець» на правах оренди з київського «Динамо».

Див. також 
 Близниченко